

Zmarli 
 Feologild, arcybiskup Canterbury

832